Конрад I (; ок. 1226 — ) — граф Фрайбурга (в Брейсгау).

Сын графа Эгино I фон Ураха и Адельхейды фон Нойффен.

Биография 
В 1236 году наследовал отцу вместе с братом — Генрихом, основателем линии графов и князей Фюрстенбергов. В 1245 году они разделили наследство, при этом Конрад I получил бывшие церингенские владения с центром в Фрайбурге.

С согласия жителей реформировал городское управление. Помимо штадтрата в составе 24 человек, члены которого занимают свой пост пожизненно, в мае 1248 года создал ещё один городской Совет, состоявший из 8 представителей знати, 8 торговцев и 8 ремесленников, назначавшихся сроком на один год. Этим он значительно омолодил состав руководящих органов.

Конрад I принял участие в войне страсбургского епископа Вальтера фон Герольдсека (Walter von Geroldseck) с горожанами на стороне последних («Bellum Waltherianum», 1260—1263). После битвы при Хаусбергене (Schlacht von Hausbergen) он занял несколько принадлежавших епархии территорий на правом берегу Рейна и объявил себя фогтом двух монастырей — Зёлдена и Св. Ульриха. Однако следующий епископ, Генрих IV фон Герольдзек (1263—1273), смог вернуть захваченные земли.

Конрад I погиб в 1271 году в Венгрии, где находился в составе войска чешского короля Оттакара.

Семья 
Конрад I был женат на Софии фон Цоллерн, дочери нюрнбергского бургграфа Фридриха II. Дети:
 Эгино II (ум. после 1317), граф Фрайбурга
 Генрих (ум. 1303), граф Фрайбурга (по разделу от 23 июля 1272 г. получил Нойенбург и Баденвайлер)
 Конрад (ум. 1301), канонник в Страсбурге и Констанце
 Адельгейда (ум. 1300), жена Готфрида I фон Габсбург-Лауфенбурга и Буркхарда фон Хорбурга.

Литература 
 Eva-Maria Butz: Adlige Herrschaft im Spannungsfeld von Reich und Region, Bd. 1: Die Grafen von Freiburg im 13. Jahrhundert, Bd. 2: Quellendokumentation zur Geschichte der Grafen von Freiburg 1200—1368(Veröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau 34), Freiburg 2002.
 Heiko Haumann, Hans Schadek (Hrsg.): Geschichte der Stadt Freiburg. Band 1, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2001.
 Heinrich Hansjakob: Die Grafen von Freiburg i. B. im Kampfe mit ihrer Stadt. Verlag von Leo Woerl, Zürich 1867.
 Julius Kindler von Knobloch: Oberbadisches Geschlechterbuch, Heidelberg 1894, Band 1, S. 388/389 online mit Stammbaum der Grafen von Freiburg

Ссылки 
 https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/reader/download/462/462-30-83976-1-10-20190205.pdf

Графы Фрайбурга